AAE steht für:
 AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn, Schweizer Leasinggesellschaft für Schienenfahrzeuge
 Above aerodrome elevation (dt.: „Flughöhe über der Höhe des nächstgelegenen Flughafens“), Flughöhe ähnlich Above ground level
 Académie de l'air et de l'espace, französische Luft- und Raumfahrtakademie
 Actuarial Association of Europe, siehe Europäische Aktuarvereinigung
 Africa Awards for Entrepreneurship
 Afroamerikanisches Englisch
 Alpen Adria Energie, österreichischer Elektrizitätsversorger
 Bahnhof Brest-Aspe (DS100-Code)
 Flughafen Annaba (IATA-Code), Algerien
 Australisches Aboriginal-Englisch
 Australasiatische Antarktisexpedition
 Austrian Aerospace, siehe RUAG Space

Aae ist der Familienname folgender Personen:
 Arvid Aae (1877–1913), dänischer Maler
 Per Lennart Aae (* 1940), deutscher Politiker (NPD)

aae steht für:
 Arbërisht (ISO-639-3-Code), Unterdialekt des Toskischen, Sprache der Arbëresh

Siehe auch:
 AAE-Gletscher

Abkürzung